Der UEFA-Futsal-Pokal 2001/02 war die erste Auflage des neu geschaffenen Wettbewerbes. Sieger wurde die spanische Mannschaft Playas de Castellón, die sich im Finale klar gegen den belgischen Vertreter Action 21 Charleroi durchsetzte. Die Halbfinal und Finalspiele fanden im Pavilhão Atlântico von Lissabon statt.

Vorrunde

Gruppe 1 
Gastgeber der Gruppe 1 war Action 21 Charleroi aus Belgien. Alle Spiele wurden in Charleroi ausgetragen. 

 
 
 

|}

Gruppe 2 
Gastgeber der Gruppe 2 war Roma RCB aus Italien. Alle Spiele wurden in Genzano di Roma ausgetragen.

|}

Gruppe 3 
Gastgeber der Gruppe 3 war MNK Split aus Kroatien. Alle Spiele wurden in Split ausgetragen.

|}

Gruppe 4 
Gastgeber der Gruppe 4 war Clearex Chorzów aus Polen. Alle Spiele wurden in Chorzów ausgetragen.

|}

Gruppe 5 
Gastgeber der Gruppe 5 war Sporting CP aus Portugal. Alle Spiele wurden in Lissabon ausgetragen.

|}

Gruppe 6 
Gastgeber der Gruppe 6 war FC Litija aus Slowenien. Alle Spiele wurden in Litija ausgetragen.

 

|}

Gruppe 7 
Gastgeber der Gruppe 7 war West Stars aus den Niederlanden. Alle Spiele wurden in Rotterdam ausgetragen.

|}

Gruppe 8 
Gastgeber der Gruppe 8 war Üllő FC Cső-Montage aus Ungarn. Alle Spiele wurden in Budapest ausgetragen.

|}

Finalrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

2001
Futsalveranstaltung 2001
Futsalveranstaltung 2002
Sportsaison 2001/02